Marcus Schinkel ist der Name folgender Personen:

* Marcus Schinkel (Musiker) (* 1968), deutscher Jazzpianist, Rockkeyboarder, Komponist und Arrangeur
 Marcus Schinkel (Schauspieler) (* 1979), deutscher Schauspieler